Suha Mlaka je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Crnac, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 137 stanovnika te 62 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji